Constance puede referirse a:
 Constance, nombre - variante de Constanza.
 Constance, apellido:
 Lincoln Constance (1909-2001), botánico estadounidense - con abrev. "Constance".
 Constance, freguesia portuguesa del municipio de Marco de Canaveses.
 Constance (1998), película dirigida por Knud Vesterskov y protagonizada por Katja Kean.